Breno ima više značenja:
 Breno (Breša)
 Breno (Sondrio)
 Breno (Torino)
 Breno (En)